Inhumas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Inhuma (ort), Piauí, 
 Inhumas (ort), Goiás, 
 Inhumas (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar